Északkelet-Magyarország az első világháború előtt, a történelmi Magyarországon a Magyar Királyság egész északkeleti részét jelentette, a mai Kelet-Szlovákia és Kárpátalja területét is beleértve.

A mai Magyarország vonatkozásában Északkelet-Magyarország többnyire Észak-Magyarország és Észak-Alföld régiók együttes elnevezéseként szokott előfordulni. Szűkebb értelemben Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét értik alatta.

Lásd még
Kelet-Magyarország